Vom Himmel gefallen steht für:

 Vom Himmel gefallen (1954), US-amerikanisch-deutscher Film von John Brahm
 Polizeiruf 110: Vom Himmel gefallen, deutscher Fernsehfilm von Helmut Förnbacher (2002)